Izzet Pacha (en ) peut faire référence à plusieurs personnalités ottomanes :
 Ahmed Izzet Pacha
 Ahmed Izzet Pacha el-Abed
 Hasan Izzet Pacha
 Topal Izzet Mehmed Pacha